Ај може да се односи на:

 Ај (фараон), претпоследњи фараон древне 18. династије у Египту
 Ај Сугијама, јапанска тенисерка
 Ај (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона
 Ај (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома